The Edge é um guitarrista, membro da banda de rock irlandesa U2.

The Edge pode se referir a:

Filmes 
 The Edge (filme de 1997), estrelado por Anthony Hopkins e Alec Baldwin.
 The Edge (filme de 2010), filme russo, dirigido por Alexei Uchitel.

Ver também 
 Edge (desambiguação)
 Over the Edge (desambiguação)